Stollenwerk ist der Familienname folgender Personen:

 Christoph Stollenwerk (* 1935), deutscher Jurist, Verwaltungsbeamter und Politiker (CDU)
 Georg Stollenwerk (1930–2014), deutscher Fußballspieler und -trainer
 Helena Stollenwerk (1852–1900), deutsche Ordensgründerin, Mitbegründerin der Steyler Missionsschwestern
 Josef Stollenwerk (1930–2016), deutscher Unternehmer

 Willy Stollenwerk (1935–2022), deutscher Unternehmer

Stollenwerk bezeichnet:

 Stollenwerk (Stolberg), Ortsteil von Stolberg-Vicht im Kreis Aachen 

 J. & W. Stollenwerk, Konservenhersteller aus dem Kreis Düren

Siehe auch:

 Stollwerck